The Deep Purple Singles A's and B's – album zawierający kompletną kolekcję singli zespołu Deep Purple wydanych w Wielkiej Brytanii. Ta kompilacja składa się z materiału muzycznego linii Mk I, Mk IIa, Mk III i Mk IV z lat 1968 - 1976.

W roku 1993 wydano uaktualnioną płytę CD.

Lista utworów 
Wszystkie utwory, z wyjątkiem opisanych skomponowali Ritchie Blackmore, Ian Gillan, Roger Glover, Jon Lord i Ian Paice.

Wydanie winylowe 1978

Wydanie CD 1993

Wykonawcy 
 Ritchie Blackmore – gitara (utwory 1-16)
 Ian Gillan – śpiew, harmonijka (utwory 6-16)
 Roger Glover – gitara basowa (utwory 6-16)
 Jon Lord – organy, instrumenty klawiszowe, śpiew towarzyszący
 Ian Paice – perkusja

 Rod Evans – śpiew (utwory 1-5)
 Nick Simper – gitara basowa, śpiew towarzyszący (utwory 1-5)

 David Coverdale – śpiew (utwory 17-20)
 Glenn Hughes – gitara basowa, śpiew (utwory 17-20)
 Tommy Bolin – gitara (utwory 19-20)

Przypisy 

Albumy kompilacyjne Deep Purple
Albumy muzyczne wydane w roku 1978
Albumy Harvest Records
Albumy EMI
Albumy wyprodukowane przez Dereka Lawrence’a